Thomas Hörl ist der Name folgender Personen:

* Thomas Hörl (Künstler) (* 1975), österreichischer Künstler
 Thomas Hörl (Skispringer) (* 1981), österreichischer Skispringer und Skisprungtechniker